When the Call Came – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney M. Goldin
 When the Call Came – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Gaumont Company